Les Veturii Cicurini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Veturii. Ils apparaissent au début du  jusqu'au milieu du  En plus de Cicurinus, certains membres portent les cognomina Crassus (« gros ») et
Geminus (« au nombre de deux » ou « jumeaux »).

Principaux membres 
 ? Veturius, fin 
 Titus Veturius Geminus Cicurinus, fils du précédent, consul en 494 
 Titus Veturius Geminus Cicurinus, fils du précédent, consul en 462 et peut-être décemvir en 451 
 Caius Veturius Geminus Cicurinus, oncle du précédent, frère (jumeau ?) du consul de 494, consul en 499 
 (?) Publius Veturius, fils du précédent
 Caius Veturius Cicurinus, fils du précédent, consul en 455 
 Spurius Veturius, oncle du précédent
 (?) Spurius Veturius Crassus Cicurinus, fils du précédent, peut-être le décemvir de 451 
 Tiberius Veturius, fils du précédent
 Marcus Veturius Crassus Cicurinus, fils du précédent, tribun consulaire en 399 
 Spurius Veturius Crassus Cicurinus, oncle du précédent, tribun consulaire en 417 
 Lucius Veturius, fils du précédent
 Caius Veturius Crassus Cicurinus, fils du précédent, tribun consulaire en 377 et 369 
 Lucius Veturius Crassus Cicurinus, frère du précédent, tribun consulaire en 368 et 367